Truitt ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Truitt (1921–2004), US-amerikanische Bildhauerin
 Danielle Moné Truitt (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Dave Truitt (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Truitt (1756–1818), US-amerikanischer Politiker
 Olanda Truitt (* 1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Truitt ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Truitt (Kentucky)
 Truitt (Maryland)
 Truitt (Mississippi)